Santol kan zijn:

Een gemeente in de Filipijnse provincie La Union, zie Santol (La Union)
Een tropische boom en de vruchten daarvan, zie Santol (plant)